België
Stadsmuseum Bree, officieel Heemkundig Museum Bree, een museum in Bree
Stadsmuseum Gent, een museum in Gent
Het Stadsmus (Hasselt), een museum in Hasselt
Stadsmuseum Oostende, een museum in Oostende
Duitsland
 Stadsmuseum München, een museum in München, Beieren, Duitsland
 Stadsmuseum Münster, een museum in Münster, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Stadsmuseum Schwabach, een museum in Schwabach, Beieren, Duitsland
Kroatië
Stadsmuseum (Umag), een museum in Umag
Nederland
Stadsmuseum Almelo, een museum in Almelo
Stadsmuseum Doetinchem, een museum in Doetinchem
Stadsmuseum Harderwijk, een museum in Harderwijk
Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg, voorheen Museum Swaensteyn, een museum in Voorburg
Stadsmuseum Steenwijk, een museum in Steenwijk
Stadsmuseum Tilburg, een museumcollectie in Tilburg
Stadsmuseum Woerden, zie Stedehuys, museum en oude stadhuis van Woerden
Oostenrijk
Stadsmuseum (Villach), een museum in Villach